Quattrini est un patronyme porté notamment par :
  (1864-1950), sculpteur italien ;
  (1968-), footballeur et entraîneur italien ;
 Paola Quattrini (1944-), actrice italienne ;
  (1975-), actrice italienne ;
  (1959-), footballeur italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien